Кубок Конфедерации КАФ 2012 — 9-й розыгрыш турнира (38-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Проходил с 18 февраля по 25 ноября 2012 года.

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 17—19 февраля, ответные — 2—4 марта.

|}

1/16 финала 
Первые матчи прошли 23—25 марта, ответные — 6—8 апреля.

|}

1/8 финала

Первый раунд 
Первые матчи прошли 27—29 апреля, ответные — 11—13 мая.

|}

Второй раунд 
К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 29 июня — 1 июля, ответные — 13—15 июля 2012 года.

|}

Групповой этап 
Групповой этап был сыгран в августе — октябре.

Группа A

Группа B

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 2—4 ноября, ответные — 9—11 ноября 2012 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 18 ноября, ответный — 25 ноября.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2012 на сайте КАФ
 Статистика Кубка Конфедерации 2012 на сайте RSSSF

Примечания 

2012
Футбол в Африке в 2012 году